PMZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Palmar Sur (Costa Rica)